Lush (cosmetica), een Brits cosmeticabedrijf
 Lush (band), een Britse popgroep
 Lush (album van Mitski), een album van de Japans-Amerikaanse singer-songwriter Mitski
 Lush (album van Snail Mail), een album van de Amerikaanse indierockgroep Snail Mail